Asa, asas, ou ainda ASA podem referir-se a:
Asa, membro, órgão ou apêndice que permite o voo de alguns animais
Asa (aviação), aviação
Asa-delta, um tipo de planador individual
Asa de Águia, banda de axé brasileira
ASA, Empresa Nacional de Aeroportos e Segurança Aérea de Cabo Verde
Agremiação Sportiva Arapiraquense (ASA) - clube brasileiro de futebol do estado de Alagoas
Asas de Portugal, antiga patrulha de aviação acrobática portuguesa
Wings (filme), Asas - filme de 1927, o primeiro a receber um Óscar
Asa (rei de Judá), 3º Rei de Judá
Asas (álbum de Maskavo), um álbum da banda de reggae Maskavo
Asas (álbum de Brother Simion), álbum do cantor Brother Simion
Edições ASA, uma editora livreira de Portugal
Cúpula América do Sul - África, conferência entre países da América do Sul e da África
Asa (Nigéria), cidade nigeriana

Desambiguação
Desambiguações de topônimos